Lahtela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Janne Lahtela (né en 1974), skieur acrobatique finlandais
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1915-1968), homme politique finlandais
 (né en 1947), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois